Balogh Attila (1937) erdélyi magyar író
Balogh Attila (1956) cigány költő
Balogh Attila újságíró